

Personaggi 
 Vlad – personaggio della saga letteraria Ender's Game
 Vlad – personaggio del fumetto Hack/Slash
 Vlad – personaggio della serie Matrix
 Vlad – personaggio della serie animata Danny Phantom
 Vlad – personaggio della serie animata Xiaolin Showdown

Persone 
 Vlad II Dracul o Vlad «il Diavolo» – voivoda di Valacchia
 Vlad III di Valacchia o Vlad «l'impalatore» – voivoda di Valacchia ed ispiratore di "Dracula"
 Vlad IV Călugărul o Vlad «il Monaco»
 Alexandru Vlad – calciatore rumeno
 Dan Vlad – rugbista rumeno
 Marcel Vlad – ex lottatore rumeno
 Nicu Vlad – ex sollevatore rumeno
 Roman Vlad – compositore, musicologo e pianista italiano di origine rumena

Altro 
 Vlad – nome proprio di persona
 Vlad – film horror statunitense del 2003
 Vlad – musicista jazz ucraino naturalizzato statunitense
 Vlad – primo nome del gruppo musicale metal francese Blut Aus Nord